Trompetillas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bouvardia ternifolia;
 el nombre común de la planta Campsis radicans; o
 el nombre común de la planta Justicia spicigera (también moyotle, muicle o ych-kaan, en idioma maya).